La LEN Champions League 2013-2014 è stata la 51ª edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre europee di club. La competizione ha preso il via il 25 settembre 2013 e si è conclusa con la Final Six, disputata dal 29 al 31 maggio 2014 a Barcellona.

Primo turno di qualificazione 
Dodici squadre sono inserite in due gironi da sei squadre ciascuno. Si qualificano al secondo turno di qualificazione le prime cinque squadre di ciascun girone.

Gruppo A

Gruppo B

Secondo turno di qualificazione 
Sedici squadre (tra cui le dieci qualificate dal 1º turno) sono inserite in quattro gironi da quattro squadre ciascuno. Le prime due di ciascun girone si qualificano al 3º turno di qualificazione. Le terze vengono ammesse al 2º turno dell'Euro Cup, la seconda competizione europea per importanza.

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Terzo turno di qualificazione 
Le otto squadre qualificate dal secondo turno si affrontano in quattro sfide ad eliminazione diretta ad andata e ritorno. Le gare di andata si disputano il 26 ottobre, quelle di ritorno il 9 novembre (ad eccezione di Sintez-Oradea prevista per il 5 novembre).

Turno preliminare 
Dodici squadre (tra cui le quattro qualificate dal 3º turno) sono inserite in due gironi da sei squadre ciascuno. Le prime tre di ciascun girone si qualificano alla Final Six in programma a Barcellona. Nella discussa e cervellotica formula decisa dalla LEN, il Barceloneta risulta essere matematicamente qualificato alla Final Six, ma la sua partecipazione al turno preliminare è utile per stabilire la griglia delle eliminatorie. Le prime di ciascun gruppo sono automaticamente qualificate alle semifinali, mentre seconde e terze si affrontano a incrocio in un turno precedente.

Gruppo A

Gruppo B

Final Six

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Vincitore

Classifica marcatori 
Aggiornata al 31 maggio 2014.

Voci correlate 
 LEN Euro Cup 2013-2014
 LEN Euro League Women 2013-2014

Collegamenti esterni 
 

Sport acquatici nel 2013
Sport acquatici nel 2014
Edizioni della LEN Champions League